Хоэншвангау:
 Хоэншвангау (нем. Hohenschwangau) — район деревни Швангау
 Хоэншвангау — за́мок